Apostel, gezanten van Christus in het Nieuwe Testament
 Apostelen (scheepsbouw), stutbalken bij een aflopend schip in aanbouw
 Apostolischen, verzamelnaam voor verschillende kerkgenootschappen
 Cambridge Apostles, genootschap van studenten aan de Universiteit van Cambridge 
 De Twaalf Apostelen (Australië), formatie van twaalf rotsen aan de zuidkust van Australië
 De twaalf apostelen van de SDAP, oprichters in 1894 van de SDAP 
 Leo Apostel 1925-1995, Vlaamse filosoof en systeemdenker